LPL steht für:

 Lëtzeburger Patriote Liga, Luxemburger Widerstandsbewegung im 2. Weltkrieg, siehe Widerstand gegen den Nationalsozialismus #Luxemburg
 Linear polarisiertes Licht, siehe Polarisationsmikroskop #Geschichte
 Linear Programming Language, eine mathematische Modelliersprache
 Lipoproteinlipase, Enzym des Fettstoffwechsels
 Liverpool John Lennon Airport (IATA-Code)
 Lunar and Planetary Laboratory, Forschungszentrum für Planetologie der University of Arizona

Abkürzung